Станислав Боровский:
 Боровский, Станислав Казимирович (1914—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Боровский, Станислав Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист, защитник.